Panola County er navnet på 2 counties i USA:

 Panola County, Mississippi
 Panola County, Texas